

Mária Antónia keresztnevű személyek 

 Habsburg Mária Antónia főhercegnő (1669–1692), I. Lipót német-római császár leánya, II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem első felesége, József Ferdinánd bajor herceg anyja.
 Mária Antónia bajor hercegnő (1724–1780), VII. Károly német-római császár leánya, Frigyes Keresztély szász választófejedelem felesége.
 Mária Antónia osztrák főhercegnő, francia királyné (1755–1793), franciás nevén Marie Antoinette, II. Ferenc német-római császár leánya, XVI. Lajos francia király felesége.
 Mária Antónia nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1814–1898), I. Ferenc nápoly–szicíliai király leánya, II. Lipót toszkánai nagyherceg felesége, IV. Ferdinánd toszkánai nagyherceg anyja.  
 Mária Antónia portugál infánsnő (1862–1959), I. Mihály portugál király leánya, I. Róbert parmai herceg felesége, Zita királyné anyja.
 Koháry Mária Antónia Gabriella magyar hercegnő (1797–1862), Koháry Ferenc József főispán leánya, Ferdinand Georg August von Sachsen–Coburg–Gotha herceg felesége, II. Ferdinánd portugál király anyja.
 Habsburg–Toscanai Mária Antónia főhercegnő (1899–1977), Lipót Szalvátor főherceg leánya.